NE poate fi:
 Nebraska, codul poștal al acestui stat SUA
 Niger, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Niue, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestui teritoriu
 Neuchâtel, abreviere pentru cantonul elvețian
 Nord-Est, direcție cardinală
 Rhein-Kreis Neuss, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Salonic, unul din numerele de înmatriculare auto al orașului grecesc
 SkyEurope, codul IATA al companiei aeriane din Slovacia

Ne poate fi:
 Ne, comună în provincia Genova, Italia
 Neon, simbolul chimic al elementului chimic

ne poate fi:
 Limba nepaleză, codul ISO 639-1
 .ne, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Niger
 ne, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ね în hiragana sau ネ în katakana)

Legături externe 
 
  „NE” la acronymfinder.com